Die Engie Open de Limoges 2015 waren ein Damenturnier der WTA Challenger Series 2015. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger fand vom 9. bis 15. November 2015 in der französischen Stadt Limoges statt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Hua Hin Championships 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten pro Spielerin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Engie Open de Limoges 2015 findet am 7. und 8. November 2015 statt. Ausgespielt werden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2015
Tennisturnier in Limoges